Academy Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Academy Creek (Bokchito Creek) in Oklahoma
 Academy Creek (East River) in Georgia
 Academy Creek (Strawhorn Creek) in Virginia